Sublet ( /  für ‚Untervermietung‘) steht für:

 Sublet (1992), spanisches Filmdrama aus dem Jahr 1992
 Sublet (2020), israelisch-US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2020
 Sublet, Originaltitel des kanadischen Thrillers Der Killer wohnt zur Untermiete aus dem Jahr 1998